Geisha kan avse:

 Geisha – traditionella japanska underhållare
 Geisha (godis) – en typ av choklad som tillverkas av Fazer
 Geisha (djur) – ett släkte av insekter 
 1047 Geisha – en asteroid i huvudbältet
 Geishan – en engelsk operett
 En geishas memoarer – en amerikansk film från 2005 regisserad av Rob Marshall